Урсул:

 Урсул — река на Алтае, приток Катуни.

Фамилия 
 Урсул, Алексей Иванович (1858—1910) — участник русско-турецкой войны, статский советник, депутат 3-й Государственной думы.
 Урсул, Аркадий Дмитриевич (1936—2020) — советский и российский учёный в области философии и методологии науки и техники, президент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (1991—1997).
 Урсул, Дмитрий Тимофеевич (1913—ок. 1990) — советский учёный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Урсула